

Antropologia 
 Santee o Dakota orientali – tribù di nativi americani

Cinema 
 Vivo quanto basta per ammazzarti (Santee) – film del 1973 diretto da Gary Nelson

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Santee – città della Contea di San Diego, California
 Santee – città della Contea di Orangeburg, Carolina del Sud
 Santee – villaggio della Contea di Knox, Nebraska
 Santee – fiume della Carolina del Sud